Baškovce  kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Baškovce (okres Humenné)
 Baškovce (okres Sobrance)